El Ocote kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Ocote, Honduras, Departamento de Yoro,

Mexiko 

 El Ocote, Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
 El Ocote, San Juan Lachao, 
 El Ocote, Santiago Tetepec, 
 El Ocote, Guadalupe y Calvo, 
 El Ocote, Santiago Ixtayutla, 
 El Ocote, Comitán, 
 El Ocote, Jesús María, 
 El Ocote, San Ignacio Cerro Gordo, 
 El Ocote, Hidalgo, Chapulhuacán, 
 El Ocote, Chicoasén, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar